Отто Таубман (; ,  — , , Веймарская республика) — немецкий  и .

Биография 
В 1879—1882 годах обучался в Дрезденской консерватории, в том числе у Жана Луи Никоде. Стажировался в Париже и Вене.

В течение нескольких лет работал оперным и концертным дирижёром. Руководил консерваторией Фройденберга в Висбадене (1886—1889).

С 1895 года жил сначала в Берлине, где преподавал теорию музыки.
В 1920 по 1925 год преподаватель композиции в Берлинском университете искусств.

С 1917 года — член Прусской академии искусств.

Автор церковной и сценической музыки, хоровых музыкальных произведений, оперы «Porzia» (1916).

Наиболее выдающиеся его произведения: «Psalm 13» (для соло, хора и оркестра); «Eine deutsche Messe»; «Tauwetter», для мужского хора и оркестра; «Sängerweihe» (Chordrama).

Избранные музыкальные сочинения 
 Streichquartett a-Moll, 1890
 Eine Deutsche Messe für Soli, Chor, Orchester und Orgel, 1899
 Sängerweihe, Chordrama, Uraufführung 25. November 1904 in Elberfeld
 Und ich sah, Lied, op. 26
 Tauwetter, Chorwerk
 Kampf und Friede, Kantate
 Porzia, Oper, Uraufführung 15. November 1916 in Frankfurt/Main[4]
 Sang an die Heimat, Symphonie
 Die missbrauchten Liebesbriefe, Opernfragment nach Gottfried Keller

Примечания

Ссылки 
 
 Otto Taubmann (1859—1929)

Духовные композиторы
Оперные композиторы
Композиторы-романтики